Caria ima više značenja:
 Caria, Messina
 Caria, Vibo Valentia